Adam Bruno Wikszemski (1847–1890) – polski lekarz, anatom i wynalazca
 Mamert Wikszemski (1872–1908) – polski poeta